Чемпионат Великобритании по снукеру 2008 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 21 декабря 2008 года в Телфорде, Англия. Победителем турнира стал Шон Мёрфи, выигравший в финале у Марко Фу со счётом 10:9. В последний раз спонсором турнира выступила компания Maplin Electronics.

Призовой фонд 

Победитель: GB£ 100 000
Финалист: £ 46 000
Полуфиналисты: £ 23 250
Четвертьфиналисты: £ 16 450
1/8 финала: £ 12 050
1/16 финала: £ 8750
Last 48: £ 5500
Last 64: £ 2300

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 25 000

Общий призовой фонд: £ 625 000

Участники по странам 

Эта таблица показывает количество игроков с разных стран, которые достигли финальной стадии турнира. Общее количество участников (с учётом квалификации) указано в скобках.

Результаты

Основной турнир 

{{Турнир32 с пропусками
| RD1= 1/16 финала 13-15 декабряМатчи из 17 фреймов
| RD2= 1/8 финала 15-16 декабряМатчи из 17 фреймов
| RD3= Четвертьфиналы 17-18 декабряМатчи из 17 фреймов
| RD4= Полуфиналы 19-20 декабряМатчи из 17 фреймов
| RD5= Финал 21 декабряМатч из 19 фреймов

| RD1-seed01= 1
| RD1-team01= {{Nowrap| Ронни О'Салливан}}
| RD1-score01=9
| RD1-seed02=
| RD1-team02=  Рори Маклауд
| RD1-score02=6

| RD1-seed03= 12
| RD1-team03=  Джо Перри 
| RD1-score03= 9*
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  Марк Дэвис
| RD1-score04= 0

| RD1-seed05= 14
| RD1-team05=  Марко Фу 
| RD1-score05=9 
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  Барри Хокинс
| RD1-score06=6

| RD1-seed07= 8
| RD1-team07=  Райан Дэй
| RD1-score07=5
| RD1-seed08=
| RD1-team08=  Мэттью Стивенс 
| RD1-score08=9 

| RD1-seed09= 7
| RD1-team09=  Алистер Картер 
| RD1-score09=9**
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  Иан Маккалох
| RD1-score10=2

| RD1-seed11= 9
| RD1-team11=  Питер Эбдон 
| RD1-score11=9 
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  Эндрю Хиггинсон
| RD1-score12=8

| RD1-seed13= 13
| RD1-team13=  Грэм Дотт 
| RD1-score13=9 
| RD1-seed14=
| RD1-team14=  Кен Доэрти
| RD1-score14=4

| RD1-seed15= 4
| RD1-team15=  Марк Селби
| RD1-score15=7
| RD1-seed16=
| RD1-team16=  Марк Уильямс 
| RD1-score16=9 

| RD1-seed17= 3
| RD1-team17=  Шон Мёрфи
| RD1-score17=9
| RD1-seed18=
| RD1-team18=  Мартин Гоулд
| RD1-score18=7

| RD1-seed19= 16
| RD1-team19=  Марк Аллен 
| RD1-score19=9 
| RD1-seed20=
| RD1-team20=  Стюарт Бинэм
| RD1-score20=2

| RD1-seed21= 15
| RD1-team21=  Марк Кинг 
| RD1-score21=9 
| RD1-seed22=
| RD1-team22=  Джадд Трамп
| RD1-score22=8

| RD1-seed23= 6
| RD1-team23=  Стивен Хендри
| RD1-score23=7
| RD1-seed24=
| RD1-team24=  Стивен Ли 
| RD1-score24=9 

| RD1-seed25= 5
| RD1-team25=  Джон Хиггинс 
| RD1-score25= 9 
| RD1-seed26=
| RD1-team26=  Джо Свэйл
| RD1-score26= 7

| RD1-seed27= 11
| RD1-team27=  Дин Цзюньхуэй 
| RD1-score27=9 
| RD1-seed28=
| RD1-team28=  Стив Дэвис
| RD1-score28= 6

| RD1-seed29= 10
| RD1-team29=  Нил Робертсон 
| RD1-score29= 9 
| RD1-seed30=
| RD1-team30=  Майкл Холт
| RD1-score30= 7

| RD1-seed31= 2
| RD1-team31=  Стивен Магуайр 
| RD1-score31=9 
| RD1-seed32=
| RD1-team32=  Джейми Бёрнетт
| RD1-score32=3

| RD2-seed01= 1
| RD2-team01= 
| RD2-score01= 5
| RD2-seed02= 12
| RD2-team02=  Джо Перри 
| RD2-score02= 9 

| RD2-seed03=14
| RD2-team03=  Марко Фу 
| RD2-score03=9 
| RD2-seed04=
| RD2-team04=  Мэттью Стивенс
| RD2-score04=5

| RD2-seed05= 7
| RD2-team05=  Алистер Картер 
| RD2-score05=9 
| RD2-seed06= 9
| RD2-team06=  Питер Эбдон
| RD2-score06=5
| RD2-seed07=13
| RD2-team07= Грэм Дотт
| RD2-score07=7
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Марк Уильямс 
| RD2-score08=9 

| RD2-seed09= 3
| RD2-team09=  Шон Мёрфи 
| RD2-score09=9 
| RD2-seed10=16
| RD2-team10=  Марк Аллен
| RD2-score10=5

| RD2-seed11= 15
| RD2-team11=  Марк Кинг
| RD2-score11=5
| RD2-seed12=
| RD2-team12=  Стивен Ли 
| RD2-score12=9

| RD2-seed13= 5
| RD2-team13=  Джон Хиггинс 
| RD2-score13=9 
| RD2-seed14= 11
| RD2-team14=  Дин Цзюньхуэй
| RD2-score14=4

| RD2-seed15=10
| RD2-team15=  Нил Робертсон
| RD2-score15=8
| RD2-seed16= 2
| RD2-team16=  Стивен Магуайр 
| RD2-score16=9 

| RD3-seed01= 12
| RD3-team01=  Джо Перри
| RD3-score01=7
| RD3-seed02=14
| RD3-team02=  Марко Фу 
| RD3-score02=9 

| RD3-seed03= 7
| RD3-team03=  Алистер Картер 
| RD3-score03=9 
| RD3-seed04=
| RD3-team04=  Марк Уильямс
| RD3-score04=8

| RD3-seed05=3
| RD3-team05=  Шон Мёрфи 
| RD3-score05=9 
| RD3-seed06=
| RD3-team06=  Стивен Ли
| RD3-score06=3

| RD3-seed07=5
| RD3-team07=  Джон Хиггинс
| RD3-score07= 7
| RD3-seed08=2
| RD3-team08=
| RD3-score11= 9 
| RD3-team12=  Мэттью Коуч
| RD3-score12= 5
| RD3-team13=  Дэвид Гилберт
| RD3-score13= 1
| RD3-team14=  Лю Чуан 
| RD3-score14= 9 
| RD3-team15=  Джерард Грин 
| RD3-score15= 9 
| RD3-team16=  Родни Гоггинс
| RD3-score16= 3
| RD3-team17=  Том Форд
| RD3-score17= 6
| RD3-team18=  Мартин Гоулд 
| RD3-score18= 9 
| RD3-team19=  Джимми Мики 
| RD3-score19= 9 
| RD3-team20=  Стюарт Петтман
| RD3-score20= 7
| RD3-team21=  Джадд Трамп 
| RD3-score21= 9 
| RD3-team22=  Цзинь Лун
| RD3-score22= 8
| RD3-team23=  Джон Пэррот
| RD3-score23= 1
| RD3-team24=  Энди Хикс **
| RD3-score24= 9 
| RD3-team25=  Лян Вэньбо 
| RD3-score25= 9 
| RD3-team26=  Ли Спик
| RD3-score26= 1
| RD3-team27=  Эдриан Ганнэл 
| RD3-score27= 9 
| RD3-team28=  Мэттью Селт
| RD3-score28= 4
| RD3-team29=  Майкл Холт 
| RD3-score29= 9 
| RD3-team30=  Кулдеш Джохал
| RD3-score30= 5
| RD3-team31=  Джейми Бёрнетт 
| RD3-score31= 9 
| RD3-team32=  Дэвид Моррис
| RD3-score32= 4

| RD4-team01=  Дэйв Харольд
| RD4-score01= 6
| RD4-team02=  Рори Маклауд 
| RD4-score02= 9 
| RD4-team03=  Найджел Бонд
| RD4-score03= 2
| RD4-team04=  Марк Дэвис 
| RD4-score04= 9 
| RD4-team05=  Барри Хокинс 
| RD4-score05= 9 
| RD4-team06=  Алан Макманус
| RD4-score06= 4
| RD4-team07=  Мэттью Стивенс 
| RD4-score07= 9 
| RD4-team08=  Маркус Кэмпбелл
| RD4-score08= 3
| RD4-team09=  Иан Маккалох 
| RD4-score09= '''9 
| RD4-team10=  Джо Делэни
| RD4-score10= 1
| RD4-team11=  Энтони Хэмилтон
| RD4-score11= 4
| RD4-team12= 

* Деклан Хьюз отказался продолжать матч из-за болезни.
** Джон Пэррот отказался продолжать матч из-за болезни.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 143 Мэттью Селт
 141 Рики Уолден
 137 Крис МакБрин
 134, 105 Джо Свэйл
 134 Джимми Уайт
 129, 114 Алан Макманус
 126 Майк Данн
 123, 106 Пол Дэвисон
 122, 101 Лю Чуан
 119, 116, 109 Иан Маккалох
 118, 107 Иан Прис
 116, 108, 105 Стюарт Петтман
 115 Родни Гоггинс
 115 Джо Делэни
 114, 104, 104 Ли Спик
 113 Аттасит Махитхи

 112, 102 Джейми Джонс
 111, 106, 104 Джадд Трамп
 111, 109 Рори Маклауд
 111, 101 Марк Дэвис
 108, 102 Том Форд
 106, 105 Мэттью Коуч
 106, 102 Майкл Холт
 104, 101 Роберт Милкинс
 104 Бэрри Пинчес
 104 Цзинь Лун
 101 Патрик Уоллес
 101 Кулдеш Джохал
 101 Джейми Бёрнетт
 101 Мэттью Стивенс
 100 Стив Дэвис

Основной турнир 

 147, 130, 100 Дин Цзюньхуэй
 143, 127, 117, 114, 110 Ронни О'Салливан
 139, 105, 103, 100 Марк Селби
 138, 136, 118, 116, 106, 104, 102, 101 Марко Фу
 136, 120, 109 Стивен Ли
 136, 115 Шон Мёрфи
 136 Марк Уильямс
 132 Алистер Картер
 131, 108, 102 Рори Маклауд
 127, 103 Питер Эбдон

 127 Кен Доэрти
 122, 115, 112, 104 Стивен Магуайр
 120 Грэм Дотт
 119, 100, 100 Марк Аллен
 118 Нил Робертсон
 113 Джейми Бёрнетт
 109, 100 Джон Хиггинс
 105 Джо Перри
 102 Джо Свэйл
 100 Мэттью Стивенс

Матч Магуайра с Бёрнеттом 

После матча 1/16 финала между Стивеном Магуайром и Джейми Бёрнеттом организация WPBSA начала расследование по поводу результата игры. Дело в том, что ещё до её начала многие букмекеры прекратили делать ставки, остановившись на счёте 9:3 в пользу Магуайра. Впоследствии в матче был зафиксирован именно этот результат. Расследование было официально открыто только перед началом чемпионата мира 2009 года, в котором в первом раунде снова встретились эти два игрока.

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на globalsnooker 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2008 год в снукере